El Palomar puede referirse a:

Palomar 
 Palomar, construcción popular para la crianza de pichones y palomas;

Toponimia

México 

 Parque Central El Palomar de la ciudad de Chihuahua;

Argentina 

 El Palomar, localidad perteneciente al partido de Morón de la provincia de Buenos Aires;
 Aeropuerto El Palomar, terminal aérea para aerolíneas low cost ubicada en Morón, Buenos Aires;

España 

 El Palomar (C.P. 14512), aldea de Puente Genil en la provincia de Córdoba;
 El Palomar (C.P. 46891), municipio en la provincia de Valencia;
 El Palomar (C.P. 04869), en la provincia de Almería;
 El Palomar (C.P. 23479), en la provincia de Jaén;
 El Palomar (C.P. 41610), en la provincia de Sevilla;
El Palomar (C.P. 44548), poblado ibérico de Oliete en la provincia de Teruel;

Paraguay 

 El Palomar, barrio en Asunción;

Chile 

Sector que se encamina a la ciudad de Castro desde Ancud, en la provincia de Chiloé.